Ánanda peut faire référence à :
 Ánanda, cousin et un des principaux disciples du Bouddha.

Ananda peut faire référence à :
 Ananda, ville de Côte d'Ivoire.

Prénom 
Ananda est un prénom.

Autres 
 Ananda Marga, mouvement religieux basé en Inde
 Ananda-Kouadiokro, localité du centre de la Côte d'Ivoire